Spion bezeichnet:
 eine Person, die Spionage betreibt
 ein in Türen eingebautes Guckloch (evtl. mit Linse), siehe Türspion
 ein kleines Fenster in der Außenwand eines Gebäudes, siehe Spion (Bautechnik)
 im weitesten Sinn auch andere optische Vorrichtungen (z. B. Spiegel), die ein unbemerktes Beobachten ermöglichen
 ein Werkzeug, um die Breite eines Spaltes zu messen, siehe Fühlerlehre

Siehe auch: